Хриса (; χρύσεος = „златен“, Chryse, Khrýsē) може да се отнася за:

 Хриса (Троада), древен град в Троада (Мала Азия), в Мизия
 Хриса (остров), в гръцката митология остров при Лемнос
 Chryse Chersonesos (chersonesus aurea), късата форма (при Птолемей) за полуостров Малака
 няколко фигури в гръцката митология
 Хриса, дъщеря на Алм, една любима на Арес
 Хриса (дъщеря на Палант), първата съпруга на Дардан
 Хриса (нимфа), нимфа на остров Хриса
 Равнина Хриса (Chryse Planitia), равнина на Марс

 Хриса, светия от 3 век от Остия (Aurea Ostiensis, Aura; † 268/252) (BBKL, LThK)

Вижте също 
 Хриз, троянски жрец
 Хризеида, дъщеря на Хриз